Чемпионат Японии по фигурному катанию 2008—2009 годов — соревнование по фигурному катанию среди японских спортсменов, 77-й по счету чемпионат Японии. Он проходил в городе Нагано с 25 по 27 декабря 2008 года. Фигуристы соревновались в мужском, женском одиночном катании, парном катании и в спортивных танцах на льду.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары 

Других участников не было.

Танцы на льду

Ссылки 
 2008—2009 Japan Figure Skating Championships 

Чемпионаты Японии по фигурному катанию
2008 год в фигурном катании
2009 год в фигурном катании
Спортивные соревнования в Нагано
Фигурное катание в сезоне 2008/2009
Декабрь 2008 года
Спорт в Японии в 2009 году